XIX Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1995 odbyły się w Grecji między 8 a 16 września 1995 roku. Mecze rozgrywane były w hali w Atenach oraz w Patras.

Tytułu sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Włoch, która ponownie zdobyła mistrzostwo, pokonując w 5-setowym finale reprezentacje Holandii (13:15 15:10 11:15 15:12 15:11 ).  Był to trzeci złoty medal mistrzostw Europy w historii włoskiej siatkówki.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup, zaś zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

1995 w Grecji
1995 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
Piłka siatkowa w Grecji
Sport w Atenach
Sport w Patras